The Dark Horse (1932), een Amerikaanse film uit 1932, met Warren William en Bette Davis
 The Dark Horse (1946), een Amerikaanse film uit 1946, met Phillip Terry en Ann Savage
 The Dark Horse (2014), een Nieuw-Zeelandse film uit 2014, met Cliff Curtis en James Rolleston

 The Dark Horse (roman), een kinderboek uit 2001 van de Britse schrijver en muzikant Marcus Sedgwick